Schliefgraben ist ein geographischer Name:

 Schliefgraben (Tullnerbach), Ort in der Ortschaft Irenental der Marktes Tullnerbach im Bezirk St. Pölten, Niederösterreich

 Schliefgraben (Großer Billbach), rechtes Bachtal vom Großen Looskogel zum Großen Billbach (zur Enns) vor St. Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schliefgraben (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains bei Sägmühle, Stadt Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Schleifgraben